Paul Smith o Paul Parr Smith (1888-1954) – attore statunitense del cinema muto
 Paul Smith (1906-1980) – animatore e regista statunitense
 Paul Smith (1906-1985) – compositore statunitense
 Paul Smith (1929) – attore statunitense
 Paul Smith (1946) – stilista britannico
 Paul Smith (1953) – fumettista statunitense
 Paul Smith (1977) – calciatore britannico
 Paul Smith (1979) – calciatore britannico
 Paul L. Smith (1936-2012) – attore statunitense